Европейско първенство по волейбол за мъже 2003, накратко Евроволей 2003, е 23-тото издание на международния континентален турнир. Домакини на събитието е Германия. Шампионатът продължава от 5 септември до 14 септември 2002 година, а двубоите се провеждат в град Берлин. Победител в надпревата става отбора на Италия.

Квалификации 
Класиралите се на първите пет места на Евроволей 2001 – Сърбия и Черна гора, Италия, Чехия, Русия и Полша – плюс домакините от Германия се класират автоматично. Останалите отбори са класиралите се на първите места във всяка от четирите групи, както и следващите два отбора с най-добро класиране.

Отбори

Предварителен кръг

Група A 

|}

Група B 

|}

Срещи 5-8 място

Полуфинали 

|}

Мач за 7-о място 

|}

Мач за 5-о място 

|}

Полуфинали и Финали

Полуфинали 

|}

Мач за 3-то място 

|}

Финал 

|}

Класиране

Източници 
 Архив на волейболните резултати

Европейски първенства по волейбол